Robert Francis "Bobby" Convey (Filadélfia, 27 de maio de 1983) é um futebolista profissional estadunidense, meia, joga atualmente no New York Red Bulls.

Prêmios Individuais
Seleção Norte-Americana
Copa Ouro da CONCACAF: 2003 - Melhores Reservas

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas dos Estados Unidos
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Futebolistas do D.C. United
Futebolistas do Reading F.C.
Futebolistas do San José Earthquakes
Futebolistas do Sporting Kansas City
Futebolistas do Toronto FC
Futebolistas do New York Red Bulls
Naturais de Filadélfia (Pensilvânia)